Чемпионат Европы по тхэквондо 2016 года проводился с 19 по 22 мая в городе Монтрё (Швейцария). Соревнования проходили под эгидой Европейского союза тхэквондо (ETU). На чемпионате было разыграно 16 комплектов наград, 8 из которых в олимпийских весовых категориях. По итогам соревнований первое место в неофициальном медальном зачёте заняли спортсмены Великобритании, завоевавшие три золотые и одну бронзовую награды. По количеству медалей лидером стала сборная России, спортсмены которой стали обладателями 9 наград разного достоинства, но лишь две из которых были золотыми.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Результаты на сайте taekwondodata

2016
Спорт в Швейцарии в 2016 году
Май 2016 года
Чемпионаты Европы в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Монтрё
Тхэквондо